Okręty US Navy o nazwie USS  "Suwannee", pochodzącej od rzeki Suwannee płynącej przez stany Georgia i Floryda:
Pierwszy USS "Suwanee"  był kanonierką bocznokołową przyjętą do służby w lutym 1865, tropiącą konfederackie łamacze blokady do końca wojny secesyjnej i złomowaną w 1868.
Drugi "Suwanee" był byłym niemieckim statkiem, który został przejęty przez USA 11 kwietnia 1919 i przekazany US Navy. Nie był przyjęty oficjalnie do służby.
Trzeci "Suwannee" (CVE-27) był tankowcem floty zakupionym w 1941, przerobionym na lotniskowiec eskortowy w 1942 i będącym w służbie do 1946.
Suwanee